Baldr o Balder – divinità della mitologia norrena
 Balder – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Balder – personaggio dell'anime I Cavalieri dello zodiaco
 4059 Balder – asteroide della fascia principale
 Artur Balder – regista e scrittore statunitense